Primera División 1989/1990 – 59. sezon najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 2 września, a zakończył 6 maja.

Kluby występujące w sezonie 1989/1990:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Tabela

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 25. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej